Fauriella är ett släkte av bladmossor. Fauriella ingår i familjen Theliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fauriella